Beelzebub – "principe" dei demòni citato nei vangeli
Beelzebub – manga di Ryuhei Tamura
 Belzebù (Beelzebub) – personaggio della serie di videogiochi Final Fantasy
 Belzebù (Beelzebub) – personaggio della trilogia Tutto e ogni cosa di Georges Ivanovič Gurdjieff
 Belzebù (Beelzebub) – scopa della strega Nocciola, personaggio Disney

Pagine correlate 
 Belzebù (disambigua)